

Cinema 
 P.S. I Love You – film del 2007 diretto da Richard LaGravenese

Letteratura 
 P.S. I love you (PS, I Love You) – romanzo di Cecelia Ahern del 2004
 P.S. I Love You – libro di H. Jackson Brown, Jr.

Musica 
 P.S. I Love You – brano musicale di Gordon Jenkins e Johnny Mercer del 1934; una cover è stata incisa da Frank Sinatra (Close to You) 
 P.S. I Love You – traccia dell'album Please Please Me dei The Beatles del 1963
 P.S. I Love You – album di Kid606 del 2000

Televisione 
 Amore interessato (P.S. I Love You) – episodio della terza stagione di Willy, il principe di Bel-Air
 Gelosia/Pericolo per Dylan (P.S. I Love You) – episodio in due parti della quinta stagione di Beverly Hills 90210

Pagine correlate 
 I Love You
 Love You